

Patronyme 
 Antoine Plamondon (1804-1895), un peintre canadien.
  (1875-1940), artiste lyrique, violoncelliste et professeur de musique canadien.
Crystal Plamondon, une chanteuse canadienne.
Éric Plamondon (né en 1969), écrivain canadien.
Louis Plamondon (né en 1943), le député bloquiste de Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour et frère de Luc.
Luc Plamondon (né en 1942), un parolier et producteur canadien et frère de Louis.
Madeleine Plamondon (né en 1931), une travailleuse sociale et une femme politique canadienne.
Paul Saint-Pierre Plamondon (né en 1977), un home politique canadien, chef du Parti Québecois

Toponymes 
Plamondon, village canadien de l'Alberta, au Canada.
Plamondon, station du métro de Montréal, au Québec, au Canada.
Rivière Plamondon, un affluent québécois de la rive ouest de la rivière Harricana (laquelle se déverse sur la rive sud ontarienne de la baie James), coulant surtout dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Ruisseau Plamondon (réservoir Gouin), un tributaire de la partie Ouest du réservoir Gouin (via la baie Plamondon), dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Baie Plamondon (réservoir Gouin), un plan d'eau de la partie Ouest du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme